Schepmann ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst-August Schepmann (* 1931), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Philipp Schepmann (* 1966), deutscher Schauspieler
 Sabrina Schepmann (* 1981), Miss Deutschland 2000
 Wilhelm Schepmann (1894–1970), Stabschef der SA, deutscher Politiker

Siehe auch:
 Schepman
 Scheppmann